Paris kan som auktorsförkortning betyda:

 Cathy A. Paris
 Jean Édouard Gabriel Narcisse Paris

Robotskapade auktorsförkortningar